Список народных артистов РСФСР

Ниже приведён список народных артистов РСФСР, звание которым было присвоено в 1991 году.

 Абдулов, Александр Гаврилович (1953—2008) — артист московского театра «Ленком».
 Аксенчук, Иван Семенович (1918—1999) — кинорежиссер киностудии «Союзмультфильм», город Москва, за большие заслуги в области советского киноискусства.
 Аредаков, Григорий Анисимович (род. 1944) — артист Саратовского академического драматического театра имени К. Маркса, за большие заслуги в области советского театрального искусства.
 Ауэрбах, Елизавета Борисовна (1912—1995) — артистка Московской концертной организации (Москонцерт), за большие заслуги в области советского эстрадного искусства.
 Бабятинский, Валерий Константинович (род. 1942) — артист Государственного академического Малого театра СССР, город Москва, за большие заслуги в области советского театрального искусства.
 Барабанова, Мария Павловна (1911—1993) — артистка Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького, за большие заслуги в области советского киноискусства.
 Барсов, Виктор Наумович (1928—2001) — художественный руководитель и главный дирижёр симфонического оркестра Кузбасса Кемеровской областной филармонии.
 Безденежный, Анатолий Дмитриевич (1938—2013) — солист Липецкой областной филармонии, за большие заслуги в области советского музыкального искусства.
 Волошина, Елена Константиновна (1924—2014) — солистка Иркутского музыкального театра.
 Ворожцова, Любовь Эвальдовна (род. 1950) — артистка Свердловского театра юного зрителя имени Ленинского комсомола.
 Голубкина, Лариса Ивановна (род. 1940) — артистка Центрального академического театра Советской Армии, за большие заслуги в области советского театрального искусства.
 Горгуль, Анатолий Сергеевич (род. 1938) — артист Краснодарского краевого драматического театра имени М. Горького, за большие заслуги в области советского театрального искусства.
 Дворжецкий, Вацлав Янович (1910—1993) — артист кино, за большие заслуги в области советского киноискусства.
 Демьяненко, Александр Сергеевич (1938—1999) — артист киностудии «Ленфильм», город Ленинград, за большие заслуги в развитии советского киноискусства.
 Дзекун, Александр Иванович (род. 1945) — главный режиссёр Саратовского академического драматического театра имени К. Маркса, за большие заслуги в области советского театрального искусства.
 Дудаев, Муса Абдиевич (1938—2014) — артист Государственного чеченского драматического театра имени X. Нурадилова, за заслуги в области советского театрального искусства
 Евтеева, Елена Викторовна (род. 1947) — солистка балета Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени С. М. Кирова, за большие заслуги в области советского хореографического искусства.
 Живых, Людмила Филипповна (1931—2006) — артистка Карельского филиала Всероссийского объединения «Творческие мастерские» Союза театральных деятелей РСФСР, за большие заслуги в области советского театрального искусства.
 Захаров, Владимир Михайлович (1946—2013) — художественный руководитель, балетмейстер московского театра-шоу «Гжель».
 Зелинская, Зоя Николаевна (род. 1929) — артистка Московского академического театра сатиры, за большие заслуги в области советского театрального искусства.
 Игнатов, Сергей Михайлович (род. 1950) — артист Всесоюзного творческо-производственного объединения государственных цирков «Союзгосцирк».
 Карельских, Евгений Константинович (род. 1946) — артист Государственного академического театра имени Евг. Вахтангова, город Москва.
 Кацель, Мирослав Матвеевич (1930—2000) — артист Хабаровского краевого театра драмы, за большие заслуги в области советского театрального искусства.
 Кацман, Клара Абрамовна (1916—2006) — композитор, Свердловская область.
 Колобков, Сергей Михайлович (1927—2007) — ректор Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных, за большие заслуги в области советского музыкального искусства.
 Конюхова, Татьяна Георгиевна (род. 1931) — артистка театра киноактера киноконцерна «Мосфильм».
 Крючкова, Светлана Николаевна (род. 1950) — артистка Ленинградского академического Большого драматического театра имени М. Горького, за большие заслуги в области советского театрального искусства.
 Кутепов, Александр Яковлевич (1929—1999) — артист Центрального академического театра Советской Армии, за большие заслуги в области советского театрального искусства.
 Кучуков, Магомет Шабазович (1919—2006) — артист Кабардино-Балкарского драматического театра имени А. Шогенцукова, за большие заслуги в области советского театрального искусства.
 Матвеева, Юлия Петровна (1925—2000) — артистка Кировского областного драматического театра имени С. М. Кирова, за большие заслуги в области советского театрального искусства.
 Моргунов, Борис Григорьевич (1920—1997) — артист Московской концертной организации (Москонцерт).
 Морозов, Игорь Анатольевич (род. 1948) — солист оперы Государственного академического Большого театра СССР, за большие заслуги в области советского музыкального искусства.
 Мулерман, Вадим Иосифович (1938—2018) — эстрадный певец
 Мурдахаев, Борис Рошелевич (1937—2021) — артист московского цыганского театра «Ромэн».
 Муруев, Юрий Фролович (род. 1948) — солист балета Бурятского академического театра оперы и балета, за большие заслуги в области советского хореографического искусства.
 Наседкин, Алексей Аркадьевич (1942—2014) — солист Всесоюзного гастрольно-концертного объединения «Союзконцерт», за большие заслуги в области советского музыкального искусства.
 Нахабцев, Владимир Дмитриевич (1938—2002) — кинооператор-постановщик Государственного творческо-производственного объединения «Мосфильм», за большие заслуги в развитии советского киноискусства.
 Никоненко, Сергей Петрович (род. 1941) — артист, кинорежиссер-постановщик Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького, город Москва, за большие заслуги в развитии советского киноискусства.
 Оболенский, Леонид Леонидович (1902—1991) — артист кино, за большие заслуги в области советского киноискусства.
 Петров, Алексей Васильевич (1941—2009) — артист Академического театра драмы, город Екатеринбург.
 Петросянц (Петросян), Евгений Ваганович (род. 1945) — художественный руководитель, артист Московского концертного ансамбля эстрадных миниатюр Московской концертной организации (Москонцерт), за большие заслуги в области советского эстрадного искусства.
 Погребняк, Светлана Павловна (род. 1943) — артистка Липецкого областного драматического театра имени Л. Н. Толстого, за заслуги в области советского театрального искусства
 Пономарёв, Виталий Васильевич (1939—2020) — артист Липецкого областного драматического театра имени Л. Н. Толстого, за заслуги в области советского театрального искусства
 Пригожин, Люциан Абрамович (1926—1994) — композитор, город Ленинград, за большие заслуги в области советского музыкального искусства.
 Рахматуллин, Шамиль Рахманович (1930—2001) — артист Башкирского академического театра драмы имени М. Гафури, за большие заслуги в области советского театрального искусства.
 Румянцева, Надежда Васильевна (1930—2008) — артистка театра киноактера киноконцерна «Мосфильм».
 Рюмина, Людмила Георгиевна (1949—2017) — солистка Московской концертной организации (Москонцерт), за большие заслуги в области советского музыкального искусства.
 Самарджиди, Леонид Георгиевич (1917—2001) — артист Магнитогорского драматического театра имени А. С. Пушкина, Челябинская область, за большие заслуги в области советского театрального искусства.
 Струве, Георгий Александрович (1932—2004) — директор Московского областного центра эстетического и музыкального воспитания.
 Татосов, Владимир Михайлович (1926—2021) — артист киностудии «Ленфильм», за большие заслуги в области советского киноискусства.
 Толубеев, Андрей Юрьевич (1946—2008) — артист Академического Большого драматического театра имени М. Горького, город Санкт-Петербург.
 Фахреев, Хай Гимадиевич (1929—1991) — артист Башкирского академического театра драмы имени М. Гафури, за большие заслуги в области советского театрального искусства., 
 Хаджиева, Нэлли Джемалдиновна (род. 1939) — артистка Государственного чеченского драматического театра имени X. Нурадилова, за заслуги в области советского театрального искусства
 Хазанов Геннадий Викторович (род. 1945) — художественный руководитель и артист концертно-эстрадного коллектива «Моно», город Москва.
 Харченко, Сергей Васильевич (1923—1995) — артист Государственного академического Малого театра СССР, за большие заслуги в области советского театрального искусства.
 Хохолков, Николай Иванович (род. 1945) — солист Иркутского музыкального театра.
 Чеханков, Фёдор Яковлевич (1939—2012) — артист Центрального академического театра Советской Армии, за большие заслуги в области советского театрального искусства.
 Шакуров, Сергей Каюмович (род. 1942) — артист кино, город Москва, за большие заслуги в области советского киноискусства.
 Шевцов, Георгий Львович (1924—1999) — артист Московского Художественного академического театра СССР имени М. Горького, за большие заслуги в области театрального искусства.
 Шемшур, Виктор Григорьевич (род. 1945) — артист Всесоюзного творческо-производственного объединения государственных цирков «Союзгосцирк», город Москва, за большие заслуги в развитии советского циркового искусства.

См. также 
 Список народных артистов РСФСР
 Список народных артистов РСФСР за 1990 год

Примечания